Премьер-лига Боснии и Герцеговины 2017/2018 () — 18-й сезон чемпионата Боснии и Герцеговины по футболу. Он начался 22 июля 2017 года и закончился 28 мая 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Металлеге-БСИ» и «Олимпик Сараево». Их заменили ГОШК", как победитель Первой лиги Федерации Боснии и Герцеговины 2016/17, и «Борац».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Страница лиги на nfsbih.ba 
 Чемпионат Боснии и Герцеговины на soccerway

Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Босния и Герцеговина
2017 год в Боснии и Герцеговине
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2018 году